Elytrigia Desv., 1810 è un genere di piante della famiglia delle Graminacee, diffuse nelle regioni temperate del Vecchio Mondo.

Alcune specie
Comprendente circa 40 specie tra cui:

Note

Altri progetti

Pooideae